John Sinclair kan syfta på bland andra:

* John Sinclair, 3:e earl av Caithness (död 1529), skotsk ädling
 John Sinclair, 9:e lord Sinclair (1610–1676), skotsk politiker
 John Sinclair, 1:e baronet (1754–1835), skotsk politiker och nationalekonomisk skriftställare
 John Sinclair, 11:e earl av Caithness (1757–1789), skotsk ädling
 John Sinclair, 1:e baron Pentland (1860–1925), skotsk politiker
 John Sinclair (född 1953), engelsk musiker

Se även 
 John Sinclair, en sång av John Lennon